Lekkoatletyka na Igrzyskach Panamerykańskich 2019 – zawody lekkoatletyczne podczas igrzysk obu Ameryk odbywały się między 27 lipca i 11 sierpnia na Estadio Atlético de la Villa Deportiva Nacional w Limie.

Do zawodów zgłoszono 747 sportowców z 41 krajów. Po raz pierwszy na igrzyskach panamerykańskich zostały rozegrane zawody w chodzie na 50 kilometrów kobiet.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Przypisy

Bibliografia 
 

2019 w lekkoatletyce
Igrzyska Panamerykańskie 2019
Lekkoatletyka w Peru
2019